Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan-Albert Viloca-Puig che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Roberto Carretero-Diaz (primo turno)
 Kris Goossens (quarti di finale)

 Fernando Meligeni (semifinali)
 Juan-Albert Viloca-Puig (Campione)
 Gustavo Kuerten (semifinali)
 Dominik Hrbatý (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1996